Heze – miasto w Chinach, w prowincji Szantung
 Heze – gwiazda w gwiazdozbiorze Panny
 heze – szkoła buddyzmu chan